Constantine Bohacewskyi auch Constantine Bohachevsky (, * 17. Juni 1884 in Manajiw, Ukraine; † 6. Januar 1961 in Philadelphia) war der erste Metropolit der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten und Erzbischof von Philadelphia.

Leben 
Constantine Bohacewskyi empfing am 31. Januar 1909 die Priesterweihe und wurde „Sacrae Theologiae Doctor“ (STD = lateinische akademische Titel für Theologen).

Am 20. Mai 1924 wurde er zum Titularbischof von Amisus und gleichzeitig zum Apostolischen Vikar für die Ukrainisch Griechisch-Katholische Kirche in den Vereinigten Staaten ernannt. Am 15. Juni 1924 spendete ihm der ruthenische Bischof von Przemyśl, Sambor und Sanok Josaphat Kocylovskyj OSBM die Bischofsweihe; Mitkonsekratoren waren der Apostolische Administrator von Prešov Bischof Dionisije Njaradi und der Bischof der Italienisch-albanischen Kirche von Lungro degli Italo-Albernesi Giovanni Mele. Am 5. April 1954 erfolgte die Ernennung zum Titularerzbischof von Beroë. Die Ernennung zum Metropolit und Erzbischof von Philadelphia proklamierte Papst Pius XII. am 10. Juli 1958.

Weblinks 
 
 Eintrag auf gcatholic.org (englisch)

Titularerzbischof
Erzbischof (Erzeparchie Philadelphia)
Ukrainer
Geboren 1884
Gestorben 1961
Mann